Tulsa peut correspondre à :

 Tulsa, ville de l'Oklahoma
 Université de Tulsa
 Comté de Tulsa

 Tulsa, film de Stuart Heisler sorti en 1949

 , bateau de l'US Navy